Эстонская военная академия (), до 2019 года Эстонский национальный колледж обороны () — высшее военное учебное заведение в Эстонии (г. Тарту, улица Рийа, 12).

Деятельность 
Академия занимается подготовкой офицеров регулярных вооружённых сил и Союза обороны Эстонии, а также для других военных организаций. Является ведущим учебным заведением Эстонии, специализирующимся на военных исследованиях и развитии военной науки.

Академическая программа предоставляет сбалансированное обучение военным и гражданским учебным предметам, чтобы подготовить офицеров интеллектуально для службы в армии на командных должностях. Помощь преподавательскому составу оказывают учёные из ведущих университетов Эстонии. Условия обучения и проживания кадетов соответствуют современным стандартам.

Учебная программа 
Академия предлагает два курса:
 Базовый учебный офицерский курс: первый уровень, длится 3 года. Кадеты обучаются навыкам командиров взвода и роты. При выпуске получают звание второго лейтенанта.
 Продвинутый учебный офицерский курс: второй уровень, длится 2 года. Кадеты обучаются навыкам командиров батальона или бригады.

После окончания академии у выпускников есть возможность изучать два курса:
 Старший учебный офицерский курс: третий уровень, длится год. Кадеты обучаются в Балтийском колледже обороны.
 Высший учебный офицерский курс: четвёртый уровень. Кадеты обучаются за границей на высших офицерских курсах.

См. также 
 
 Список университетов Эстонии

Ссылки 
 Официальный сайт

Военные учебные заведения
Вооружённые силы Эстонии
Университеты Эстонии
Образование в Тарту